TVI, sigle de trois lettres, peut désigner :
 RTL-TVI, une chaîne de télévision luxembourgeoise généraliste commerciale émettant pour la Communauté française de Belgique ;
 RTL-TVi 20 ans, une ancienne chaîne de télévision créée pour les 20 ans de RTL-TVI ci-dessus ;
 Tamil Vision International, une chaîne de télévision canadienne ;
 TVI, une chaîne de télévision généraliste commerciale du Portugal ;
 TVi, une chaîne de télévision privée ukrainienne ;
 TVI, un protocole de dialogue informatique défini et utilisé par Aéroports de Paris ;
 TVI, en médecine, signifie tronc veineux innominé, l'ancienne nomenclature de tronc veineux brachiocéphalique.

Il peut également signifier :
 Théorème des valeurs intermédiaires en mathématiques.